Teredo:
 Корабельные черви или тередо () — род двустворчатых моллюсков из одноимённого семейства.
 Teredo (сетевой протокол) — сетевой протокол, предназначенный для передачи IPv6 пакетов через сети IPv4.